Lars Hedman kan avse:

Lars Hedman (arkitekt)
Lars Hedman (journalist)
Lars Hedman (friidrottare)